Jesse Leonard Greenstein (1909-2002) — astrónomo norte-americano

Jeff Greenstein — guionista e produtor de séries de TV norte-americano

4612 Greenstein — asteroide da cintura principal

Desambiguações de sobrenomes